Dschinghis Khan () — песня, с которой немецкая группа «Чингисхан» представляла Западную Германию на конкурсе «Евровидение» 1979 года. Песня была написана на немецком языке.

Оригинальное исполнение 
Песня была исполнена на конкурсе девятой, и по итогам голосования получила 86 очков, заняв 4 место из 18 присужденных (при 19 исполнителях). Авторы песни — дуэт, состоящий из Ральфа Зигеля и Бернда Майнунгера, на которых в значительной степени повлияла диско-музыка, в частности, Boney M. Как следует из названия, песня повествует о монгольском полководце Чингисхане и превозносит его воинскую доблесть и сексуальную мощь (в тексте песни говорится, что «он лишь смеётся над врагами, так как никто не может противостоять его силе» и «не было женщины, которая не любила бы его, он зачал семь детей за одну ночь»).

Во время выступления один из членов группы — танцовщик Луис Потгитер — был одет в карикатурное подобие одежды монгольского воителя, и, когда это следовало по тексту, изображал соблазнение женщин и смех.

Чарты

Кавер-версии 
По мотивам песни были созданы каверы, наиболее известными из которых являются следующие: версия исполнителя в стиле cantopop Джорджа Лама, созданная в 80-е годы XX века, версия финского певца Frederik (в 1997 году) и версия японской группы Berryz Kobo в 2008 году.

 Версия Frederik
Финский певец Frederik включил песню под названием «Tsingis Khan» в свой одноименный альбом; финский текст был написан Юха Вайнио. Согласно сайту исполнителя, Ральф Зигель счёл эту версию песни лучше оригинальной.

 Версия Berryz Kobo

Версия, выпущенная японской группой «Berryz Kobo», содержала несколько изменённый по смыслу текст, в котором делался меньший акцент на войне, насилии и изнасилованиях. Сингл выпускался в двух версиях, одна из которых содержала билет для участия в розыгрыше на мероприятие, проводившееся с целью продвижения сингла. Песня была использована в качестве заглавной песни к мюзиклу группы , который шёл в январе 2008 года.

Список композиций в версии Berryz Kobo

Список композиций CD 
 
 
 ジンギスカン (Instrumental)

Список композиций DVD и CD 
 ジンギスカン (Dance Shot Ver.)

Список композиций видео-варианта 
 ジンギスカン (Video Clip)
 ジンギスカン (Close-up Ver.)

Прочие версии 
 В 1979 году песня была исполнена таиландской группой Royal Sprites.
 Также в 1979 году певец Ivan исполнил испанскую версию песни, носящую название «Sin Amor».
 В 2016 году в новогодние праздники вышла версия на монгольском в исполнении группы «Драмын 4».

Примечания

Ссылки 
 Версии Berryz Kobo
 
 
 
 
 

Объекты, названные в честь Чингисхана
Песни Hello! Project
Песни на немецком языке
Песни Германии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-1979»